Lucio Quinzio Cincinnato (520 a.C. circa – 430 a.C.) – politico romano
Lucio Quinzio Cincinnato – politico romano, figlio del precedente
Lucio Quinzio Cincinnato Capitolino – politico e militare romano vissuto nel IV secolo a.C.